Das Gebäude Am Haupttor 12 ist eine denkmalgeschützte ehemalige LEUNA-Tankstelle in der Stadt Leuna in Sachsen-Anhalt.

Lage 
Das historische Tankstellengebäude liegt nordwestlich des Leunaer Stadtzentrums unweit des Haupttores der Leunawerke.

Architektur und Geschichte 
Die Tankstelle entstand in der Zeit um 1930. Bei der Gestaltung und Dekoration des Funktionsbaus bediente man sich Elementen des Neoklassizismus. Heute (Stand 2017) ist im Haus eine Filiale einer Bäckereikette untergebracht.

Im örtlichen Denkmalverzeichnis ist die Tankstelle unter der Erfassungsnummer 094 20774 als Baudenkmal verzeichnet.

Literatur 
 Falko Grubitzsch, Marina Meincke-Floßfeder, Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Band 6.1, Landkreis Merseburg-Querfurt (I), Altkreis Merseburg, fliegenkopf verlag Halle, 2000, ISBN 3-910147-66-6, Seite 95.

Einzelnachweise 

Kulturdenkmal in Leuna
Erbaut in den 1930er Jahren
Tankstelle
Bauwerk in Leuna